L’ancienne commune de Bovigny fait partie entièrement de la commune de Gouvy depuis la fusion des communes de 1977. L’ancienne commune possède le code postal « 6671 »

Géographie 

L’ancienne commune de Bovigny est caractérisée par la ruralité, les vieilles maisons et surtout les bois qui représentent plus de 60 % du territoire.

Altitude 
L’ancienne commune à une altitude moyenne de 488M. La plus basse altitude se trouve à tout juste 400M au N-O de Cierreux. 
La plus haute altitude se situe à l’Ouest de Courtil à 576M d’altitude.

Transport 
La ligne 42, de Rivage à Gouvy située sur l'axe Liège - Luxembourg, traverse l’ancienne commune qui possédait autrefois deux gares. La gare de Cierreux situé le long de la N68, la gare de Bovigny située quant à elle à Courtil près du pont à l’est du restaurant Saint-Martin. A l’heure actuelle, plus aucune gare n’existe dans l’ancienne commune. Les gares les plus proches sont celles de Gouvy ou de Vielsalm.

Les lignes de bus présentes :
142 Gouvy-Trois-Ponts qui passe  dans les villages de Halconreux,Courtil,Bovigny,Honvelez,Cierreux et Rogery
89 Bastogne-Houffalize-Gouvy-Vielsalm qui passe dans les villages de Halconreux-Courtil-Bovigny-Honvelez et Cierreux
163c Gouvy-Houffalize-Bastogne qui passe sur la N827 à Halconreux.
18/4 Vielsalm-Gouvy-Sommerain qui passe sur la N827 à Halconreux.
18/3 Houffalize-Vielsalm-Gouvy qui passe sur la N827 à Halconreux.
14/7 Houffalize-Courtil-Gouvy-Schmiede qui passe à Courtil-Bovigny-Halconreux
14/6 Houffalize-Vielsalm-Schmiede qui passe à Cierreux et Rogery.

Démographie 
L'ancienne commune de Bovigny compte 1238 habitants au , ce qui en fait la 2ème ancienne commune la plus peuplée après celle de Limerlé.
Voici le nombre d’habitants/villages:
 Bovigny : 
 Courtil :  (village le plus peuplée)
 Halconreux :  (village le moins peuplée)
 Honvelez : 
 Cierreux : 
 Rogery :

Notes et références 

Gouvy